Hedrada o Edrada puede referirse a:

 Edrada (Coristanco), lugar de la parroquia de Céreo, concello de Coristanco, provincia de La Coruña.
 Edrada (Paradela), lugar de la parroquia de Castro de Rey de Lemos, concello de Paradela, provincia de Lugo.
 A Hedrada (Curtis), lugar de la parroquia de Foxado, concello de Curtis, provincia de La Coruña.
 A Hedrada (Irijoa), lugar da parroquia de A Viña, concello de Irijoa, provincia de La Coruña.
 A Hedrada (Parada de Sil), lugar y parroquia del concello de Parada de Sil, provincia de Orense.
 San Mamede de Edrada, parroquia del concello de Villarino de Conso.
 Edrada (Villarino de Conso), lugar de dicha parroquia;
 Hedrada (Teverga), lugar de la parroquia de Santianes, concejo de Teverga, Asturias.